Jordán je název několika rybníků v Čechách:

 Jordán (Tábor) – velký rybník (nádrž) z 15. století v Táboře
 Malý Jordán – usazovací nádrž nad táborským Jordánem
 Jordán (Dětenice) – vodní plocha v Dětenicích v okrese Jičín
 Jordán (Chlum) – rybník v Chlumu v okrese Chrudim
 Jordán (Chlumec nad Cidlinou) – rybník v Chlumci nad Cidlinou v okrese Hradec Králové
 Jordán (Jedraž) – rybník u osady Jedraž v okrese Strakonice
 Jordán (Lbosín) – rybník ve Lbosíně v okrese Benešov
 Jordán (Lišov) – zaniklý rybník v Lišově
 Jordán (Neplachov) – rybník v Neplachově v okrese České Budějovice
 Jordán (Odolena Voda) – rybník v Odoleně Vodě v okrese Praha-východ
 Jordán (Poděbrady) – jezírko, dříve rybník, v Poděbradech v okrese Nymburk
 Jordán (Strašnov) – rybník ve Strašnově v okrese Mladá Boleslav
 Jordán (Střevač) – rybník u obce Střevač v okrese Jičín
 Jordán (Šeberov) – rybník v Šeberově v Praze 
 Jordán (Těchlovice) – rybník v Těchlovicích v okrese Hradec Králové
 Jordán (Tisov) – rybník v Tisově v okrese Strakonice
 Jordán (Třebíč) – bývalý rybník v Třebíči

Reference

Externí odkazy 

 vodní plochy pojmenované Jordán na mapě Česka – na webu Mapy.cz